

Wydarzenia 

 Europa
 Samijczycy skolonizowali Chanię.
 Miltiades archontem-eponimem w Atenach.
 Starożytne igrzyska olimpijskie (64-e). Wśród widzów był Pitagoras.
 Azja
 Liczne pożary w Chinach.

Urodzili się 
 Temistokles, przywódca ateński (zm. 459 p.n.e.)